Кулажинцы — название населённых пунктов на Украине:

 Кулажинцы — село в Броварском районе Киевской области.
 Кулажинцы — село в Гребёнковском районе Полтавской области.